Ха́никатт () — английская фамилия. Известные носители:

 Ханикатт, Крис (род. 1988) — американский боец ММА.
 Ханикатт, Тайлер (1990—2018) — американский баскетболист.